Brimbal puede referirse a:
 El nombre común de la planta Salix fragilis.
 El nombre común de la planta Salix pedicellata.